Florida (spanisch für „blühend“; Betonung auf der zweiten Silbe, in englischer Aussprache auf der ersten) steht für:

 Florida, ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 der südöstlichste Festlandzipfel Nordamerikas, siehe Florida #Geographische Lage
 Florida (Luftraumüberwachungssystem), ehemaliges Radarsystem der Schweiz
 Florida, eine Auswahl von Passagen aus Reden des Apuleius, siehe Apuleius#„Blütenlese“

Schiffe:
 Florida (Schiff, 1862), Kriegsschiff der Konföderierten Staaten von Amerika 
 Florida (Schiff, 1905)
 USS Florida, Name verschiedener US-Kriegsschiffe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Florida (Massachusetts)
 Florida (Missouri)
 Florida (Montgomery County, New York)
 Florida (Ohio)
 Florida (Orange County, New York)
 Florida City, Florida
 Florida Township (Indiana)
 Florida Township (Minnesota)

Orte in Spanien:
 Florida de Liébana, Gemeinde (Municipio) in Salamanca

Orte in Südamerika:
 Florida (Argentinien), Ortschaft in Argentinien
 Florida (Chile), Gemeinde in der Provinz Concepción, Chile
 Florida (Copán), Gemeinde (Municipio) im Departamento Copán, Honduras
 Florida (Kuba), Ortschaft in Kuba
 Flórida (Paraná), Gemeinde in Brasilien
 Florida (Uruguay), Hauptstadt des vorgenannten Departamentos
 Florida (Kolumbien), Municipio im Departamento Valle del Cauca, Kolumbien
 Flórida Paulista, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Florida Sur, Ort im Departamento Oruro, Bolivien

Orte in Afrika:
 Florida, ein Quartier vom Kapstädter Stadtteil Parow, Südafrika
 Florida, ein Quartier von Roodepoort in der Metropolgemeinde City of Johannesburg Metropolitan Municipality, Südafrika

Sonstige Orte:
 Departamento Florida in Uruguay
 Florida (Bongará), Distrikt in der Provinz Bongará in Peru
 Provinz Florida des Departamento Santa Cruz in Bolivien
 Florida (Puerto Rico), Gemeinde in Puerto Rico

Weiteres:
 Florida Reef, Korallenriff USA
 Florida Tropical House, Strandhaus in Indiana
 Zastava Yugo Florida, Pkw-Modell des jugoslawischen bzw. serbischen Herstellers Zastava
 U-Bahnhof Florida der Metrolinie 1 in Barcelona, Spanien

Florida ist der Künstlername bzw. Familienname folgender Personen:
 Flo Rida (bürgerlich Tramar Dillard, * 1979), US-amerikanischer Rapper
 Richard Florida (* 1957), US-amerikanischer Hochschullehrer und Ökonom

Siehe auch:

 Grupo Florida
 Florida Islands
 Spanische Kolonie Florida
 State of Florida